Plaats in Indonesië
 Karangkedawung (Sokaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Karangkedawung (Mumbulsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java